Albert Chmielowski (né Adam Hilaire Chmielowski. (20 | août | 1845 25 | décembre | 1916 prêtre polonais, dit Frère Albert

 Janusz Chmielowski, né le 9 | janvier | 1878 à Varsovie et mort le 26 | avril | 1968 à Katowice, était un ingénieur polonais

Voir aussi 
 Chmielewski

Patronyme polonais